Als Vietnamkonferenz oder Vietnamkongress werden verschiedene Veranstaltungen bezeichnet:

 Genfer Indochinakonferenz von 1954; Beendigung des Indochinakrieges
 Kongress "Vietnam - Analyse eines Exempels", eine Veranstaltung der Studentenbewegung in Frankfurt 1966
 Internationaler Vietnamkongress, eine Veranstaltung der Studentenbewegung in Berlin 1968
 Pariser Vietnamkonferenz von 1973, Rückzug der USA aus dem Vietnamkrieg